Alexander Valley är en dal i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Källor 

Dalar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis